Альтона 1872 — 3-й конгресс Северогерманского шахматного союза. В главном турнире приняли участие 5 шахматистов. Победу в соревновании одержал А. Андерсен. На одну ничью больше сделал Г. Нейман.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Германии 
1872 год в шахматах
Спортивные соревнования в Гамбурге